Anton Natter ist der Name folgender Personen:

* Anton Natter (Mediziner) (1798–1885), österreichischer Mediziner 

 Anton Natter, eigentlicher Name von Bonifaz Natter (1866–1906), deutscher Benediktiner, Abt von Buckfast Abbey